Adina – női név
Adina – Rossini operája
Adina – a buzérfélékhez tartozó növénynemzetség